Příjmení Pásztor (maďarský výraz pro pastevce/pastýře), přechýleně Pásztorová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Andrej Pásztor (1916–?), slovenský  fotbalista
 István Pásztor (rozcestník), vícero nositelů
 Ján Pásztor (1912–1988), biskup Nitranské římskokatolické diecéze
 József Pásztor (* 1954), maďarský fotbalista a reprezentant
 Ladislav Pásztor (* 1928), slovenský  fotbalista

Ženský tvar
 Erzsi Pásztorová (* 1936), maďarská herečka
 Susann Pásztorová (* 1957), německá spisovatelka

Související články 
 pastýř
 Schäfer

Rozcestníky - příjmení
Maďarská příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení
Německá příjmení